Nakagawa kan syfta på:

 Nakagawa, Fukuoka, stad i Fukuoka prefektur, Japan
 Nakagawa, Hokkaidō, kommun i Hokkaidō prefektur, Japan
 Nakagawa, Nagano, kommun i Nagano prefektur, Japan
 Nakagawa, Tochigi, kommun i Tochigi prefektur, Japan